Зеленівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Бахчисарайський район
 Зеленівська сільська рада — Донецька область, Амвросіївський район
 Зеленівська сільська рада — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Зеленівська сільська рада — Запорізька область, Приморський район
 Зеленівська сільська рада — Миколаївська область, Веселинівський район
 Зеленівська сільська рада — Тернопільська область, Гусятинський район
 Зеленівська сільська рада — Херсонська область, Верхньорогачицький район
 Зеленівська сільська рада — Херсонська область, Новотроїцький район
 Зеленівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район